Die 46. Turn-Weltmeisterschaften im Kunstturnen fanden vom 23. Oktober bis zum 1. November 2015 im schottischen Glasgow statt. Es waren die ersten Turn-Weltmeisterschaften in Schottland und die dritten im Vereinigten Königreich. Austragungsort war die 13.000 Zuschauer fassende SSE Hydro Arena, in der schon die Turnwettbewerbe der Commonwealth Games 2014 stattfanden.

Wettkampf-Programm

Medaillen

Medaillenspiegel 

Stand 1. November 2015 nach 12 von 12 Wettbewerben

Medaillengewinner

Detaillierte Ergebnisse

Mannschaftsmehrkampf Frauen

Mannschaftsmehrkampf Männer

Mehrkampf Einzel

Frauen

Männer

Gerätefinals Frauen

Gerätefinals Männer

Weblinks 
 Offizielle Website
 Videos der Turn-Weltmeisterschaft 2015

Einzelnachweise 

Turn-Weltmeisterschaften
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Glasgow
Turnen (Vereinigtes Königreich)